Ти́хонова — жіноча форма поширеного російського прізвища Тихонов, а також топонім.

Відомі носії 
 Тихонова Євгенія Антонівна (1925—2010) — радянська та українська вчена-правознавиця, спеціалістка в галузі теорії держави і права та конституційного права.
 Тихонова Катерина Володимирівна (нар. 1986) — донька президента Росії Володимира Путіна.
 Тихонова Марія В'ячеславівна (нар. 1992) — українська футболістка і футзалістка, універсалка лиманського клубу «Багіра-КДЮСШ-8».
 Тихонова Наталія (нар. 1990) — українська біатлоністка і тренерка.
 

 Тихонова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область, Росія